Каньотто () - італійська прізвище. Відомі носії:

 Джорджо Каньотто (нар. 1947) - італійський стрибун у воду, чотириразовий призер Олімпійських ігор, батько Тані Каньотто.
 Таня Каньотто (нар. 1985) - італійська стрибунка у воду, багаторазова чемпіонка Європи, дочка Джорджо Каньотто.